Ногата — многозначный термин.

 Ногата — город в Японии, расположенный в префектуре Фукуока.
 Ногата — денежная единица Древней Руси.

См. также 
 Ногат (значения)